Pozwól mi wejść (Let Me In) − amerykańsko-brytyjski horror z 2010 roku w reżyserii Matta Reevesa
 Pozwól mi wejść (Låt den rätte komma in) − szwedzki horror z 2008 roku w reżyserii Tomasa Alfredsona